Выглядовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Выглядовка — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Выглядовка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Выглядовка — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Выглядовка — разъезд в Пачелмском районе Пензенской области.
 Выглядовка — деревня в Веневском районе Тульской области.
 Выглядовка — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Выглядовка — деревня в Кимовском районе Тульской области.

Другое 
 Выглядовка — разъезд Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ряжск